Die Saison 1994/95 war die 3. Spielzeit der Verbandsliga Berlin und die erste Saison als fünfthöchste Spielklasse im Fußball der Männer in Deutschland. Den Staffelsieg holte sich der Köpenicker SC, der damit in die Oberliga Nordost aufstieg. Die Köpenicker standen nach der Hinrunde noch auf Platz 8 und konnten erst am letzten Spieltag die Tabellenspitze erobern.

Bestbesuchtes Spiel war das Duell Köpenicker SC gegen Tennis Borussia II mit 650 Zuschauern am letzten Spieltag. An ebenjenem Spieltag kamen auch mit sieben Zuschauern die wenigsten Besucher bei einem Spiel, als der FV Wannsee gegen die SG Wacker-Alemannia spielte.

Tabelle

Quelle 
 Fußball-Woche, Ausgaben der Saison 1994/95

Einzelnachweise 

Fußballsaison 1994/95
1994